Гре́йнджер, иногда Грэнджер () — английская фамилия и топоним.

Носители фамилии 
 Грейнджер, Айзек (род. 1992) — новозеландский гребец.
 Грейнджер, Гидеон (1767—1822) — американский политик.
 Грейнджер, Дэвид (род. 1945) — гайанский военный и политический деятель, президент Гайаны с 16 мая 2015 года.
 Грэнджер, Дэнни (род. 1983) — американский баскетболист.
 Грейнджер, Кимми (род. 1995) — американская порноактриса.
 Грейнджер, Клайв (1934—2009) — британский экономист, лауреат Нобелевской премии.
 Грейнджер, Кэтрин (род. 1975) — британская гребчиха.
 Грейнджер, Перси (1882—1961) — австралийский, английский и американский композитор и пианист.
 Грейнджер, Стюарт (1913—1993) — англо-американский актёр.
 Грэйнджер, Стюарт (род. 1961) — канадский баскетболист.
 Грейнджер, Уолтер (1872—1941) — американский палеонтолог.
 Грейнджер, Фарли (1925—2011) — американский актёр.
 Грейнджер, Холлидей (род. 1988) — английская актриса.
 Грэнджер, Энн (род. 1939) — английская писательница.

Вымышленные персонажи 
 Гермиона Грейнджер — одна из главных героинь цикла романов о Гарри Поттере.

Топонимы 
 Грейнджер (Айова)
 Грейнджер (Вайоминг)
 Грейнджер (Вашингтон)
 Грейнджер (Индиана)
 Грейнджер (Нью-Йорк)
 Грейнджер (Техас)
 Грейнджер-Тауншип (Огайо)
 Грейнджер (округ)

См. также 
 Грейнджеры

Примечания